Die isländische Fußballmeisterschaft 1997 war die 86. Spielzeit der höchsten isländischen Fußballliga. Die Liga begann am 19. Mai 1997 und endete mit den letzten Spielen am 27. September 1997.

Es nahmen zehn Mannschaften an dem Bewerb teil, der in einer einfachen Hin- und Rückrunde ausgetragen wurde. ÍB Vestmannaeyja konnte zum ersten Mal seit 1979 die Meisterschaft gewinnen, der Meister der letzten fünf Saisonen, ÍA Akranes, wurde Vizemeister.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Zeile. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Torschützenliste 
Die folgende Tabelle gibt die besten Torschützen der Saison wieder.

Weblinks und Referenzen 

Fußballsaison 1997
1997